Шойна:
 Шойна — село в Ненецком автономном округе
 Шойна — река на полуострове Канин